Fumaça (port. für Rauch) bezeichnet:
 ein Ort im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro, siehe Fumaça (Rio de Janeiro)
 eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina, siehe Morro da Fumaça

Fumaça ist der Künstlername folgender Personen:
 José Antunes (* 1973), brasilianisch-portugiesischer Fußballspieler, siehe Fumaça (Fußballspieler)
 Jonatha Alves da Silva (* 1987), brasilianischer Fußballspieler